une Statue de la République est une Allégorie de la République
 c'est aussi le nom de plusieurs monuments :
 Statue de la République (Chicago)
 Monument à la République à Paris